Il doppio del torneo di tennis Saragozza Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Karel Nováček che hanno battuto in finale Mikael Bauer e David Rikl 2-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Piet Norval /  Menno Oosting (primo turno)
 Anders Järryd /  Michael Mortensen (quarti di finale)

 Assente
 Diego Pérez /  Francisco Roig (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Saragozza 1993
ATP Tour 1993